VfB Stuttgart er en fodboldklub fra Stuttgart i, Baden-Württemberg, Tyskland. Klubben har gennem historien vundet fem tyske mesterskaber og tre pokaltitler.

Historie 
Klubben blev reelt først dannet i 1912, da Stuttgart FV 93 og Kronen-Club Cannstatt fusionerede, men da førstnævnte var grundlagt i 1893 valgte man at anse VfB som en direkte efterfølger.

VfB Stuttgart havde masser af succes inden 2. verdenskrig, men første mesterskab blev først vundet i 1950. I alt fire gange har klubben kunnet kalde sig "Tysklands bedste". Klubben har en naturlig rivaliserende klub, Stuttgarter Kickers, men i de seneste mange år har Kickers ligget i de mindre ligaer.

Titler 

Tysk mester
 Vinder (5): 1950, 1952, 1984, 1992, 2007
 Vice-mestre (3): 1953, 1979, 2003

Tysk pokalvinder
 Vinder (3): 1954, 1958, 1997
 Sølv (3): 1986, 2007, 2013

UEFA Cup
 Sølv (1): 1989

Intertoto Cup
 Vinder (2): 2000, 2002

Kendte spillere 

  Sven Ulreich (–2015, MÅ)
  Sami Khedira (–2010, også )
  Mario Gómez (–2009)
  Timo Hildebrand (–2007, MÅ)
  Philipp Lahm (–2005)
  Kevin Kurányi (–2005)
  Matthias Sammer (–2005)
  Guido Buchwald (–2004)
  Krasimir Balakov (–2003)
  Fredi Bobic (–1999)
  Giovane Elber (Élber de Souza, –1997)
  Eike Immel (–1995, MÅ)
  Jürgen Klinsmann (–1989)
  Helmut Roleder (–1987, MÅ)
  Bernd Förster (–1986)
  Karlheinz Förster (–1986)
  Hansi Müller (1976 - 1982)

Bobic, Balakov og Elber blev kaldt den magiske trekant (“the Magic Triangle”, „das Magische Dreieck“)

Danske spillere 
  Peter Rasmussen (1989-1990)
  Jesper Grønkjær (2005-2006)
  Jon Dahl Tomasson (2005-2007)
  William Kvist (2011-2014)
  Jacob Bruun Larsen (2018)

Europæiske deltagelse 

 Stuttgart tabte egentlig 1-4, men havde benyttet en fjerde udlænding, hvilket var ulovligt på det tidspunkt. Resultatet blev omstødt til 3-0 til Leeds. Da det gav et lige resultat, blev en afgørende kamp spillet i Barcelona, som Leeds vandt 2-1.

Eksterne henvisninger 

 VfB Stuttgarts officielle hjemmeside

Noter 

Stuttgart, VfB
Etableret i 1893
Stuttgart
Fanejede fodboldklubber